Премия «Спутник» () — ежегодная премия, присуждаемая «Международной пресс-академией». До 9й церемонии вручения включительно (23 января 2005 года) премия носила название «Золотой спутник» ().

Премия была основана в 1996 году в качестве альтернативы «Золотому глобусу». Ежегодно жюри выдвигает ряд кандидатов в 49 номинациях, аналогичных «Золотому глобусу» и другим наградам.

Категории премии

Полнометражные работы 
 Лучший фильм
 Лучший режиссёр
 Лучшая мужская роль
 Лучшая женская роль
 Лучшая мужская роль второго плана
 Лучшая женская роль второго плана
 Лучший анимационный фильм
 Лучший фильм на иностранном языке
 Лучшая операторская работа
 Лучший адаптированный сценарий
 Лучший оригинальный сценарий
 Лучший художник-постановщик
 Лучший актёрский состав в кинофильме
 Лучший монтаж
 Лучший дизайн костюмов
 Лучший документальный фильм
 Лучшая музыка к фильму
 Лучшая песня
 Лучший звук
 Лучшие визуальные эффекты

Телевизионные работы 
 Лучшая мужская роль — драма
 Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл
 Лучшая мужская роль — мини-сериал или телефильм
 Лучшая женская роль — драма
 Лучшая женская роль — комедия или мюзикл
 Лучшая женская роль — мини-сериал или телефильм
 Лучший актёрский состав в телесериале
 Лучший сериал — драма
 Лучший сериал — комедия или мюзикл
 Лучший мини-сериал или телефильм
 Лучший жанровый сериал (с 2011 года)
 Лучшая мужская роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм
 Лучшая женская роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм

Своеобразные рекорды 
 Фильмы-лауреаты:
 8 — «Мулен Руж!» (из 14 номинаций);
 7 — «Титаник» (12);
 5 — «Сонная Лощина» (9), «Тонкая красная линия» (8), «Мой парень — псих» (7), «Ford против Ferrari» (10), «Власть пса» (12).

 Фильмы-номинанты:
 14 — «Мулен Руж!» (при 8 победах);
 13 — «Ла-Ла Ленд» (4), «Белфаст» (2);
 12 — «Титаник» (7), «Власть пса» (4);
 11 — «Девушки мечты» (4), «Девять» (3), «Начало» (3), «Авиатор» (1), «Призрак Оперы» (0), «Манк» (3), «Звезда родилась» (3), «Дюнкерк» (1);
 10 — «Последний самурай» (4), «Отверженные» (4), «Гладиатор» (3), «Флаги наших отцов» (3), «Бёрдмэн» (3), «12 лет рабства» (2), «Ford против Ferrari» (5), «Джокер» (2), «Дюна» (4), «Форма воды» (2), «Топ Ган: Мэверик».

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии
 Списки победителей на сайте imdb

Премии в области искусств
Кинопремии США
Телевизионные премии США
 
Кинопремии по алфавиту